Il doppio  dell'Internazionali di Tennis dell'Umbria 2009 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2009.

Gianluca Naso e Walter Trusendi erano i detentori del titolo, ma solo Trusendi ha partecipato in coppia con Thomas Fabbiano, ma ha perso nei quarti di finale contro Kevin Anderson e Harsh Mankad.

Martin Fischer e Philipp Oswald hanno battuto in finale Pablo Santos e Gabriel Trujillo Soler 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Flavio Cipolla /  David Marrero (primo turno)
 Kevin Anderson /  Harsh Mankad (semifinali)

 Simon Greul /  Alessandro Motti (semifinali) 
 Rogério Dutra da Silva /  Boris Pašanski (quarti di finale)

Tabellone

Note 
 

Internazionali di Tennis dell'Umbria 2009